Sorgues, commune française du Vaucluse.
 la Sorgues, rivière française du sud de l'Aveyron.
 le bassin des Sorgues, qui comporte des bras en « maillage » : Sorgue de l’Isle, Sorgue de Velleron, Sorgue de Monclar, Sorgue de la Faible, etc., dont la source principale est la Fontaine de Vaucluse, immense résurgence proche de L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).
 Sorgues, autre orthographe de Sorques, un hameau de la commune française de Montigny-sur-Loing, en Seine-et-Marne.

Homonymies connexes